Automobilette bezeichnet den Markennamen folgender französischer Automobilhersteller:

 Phébus (Automarke) (1899–1903) nur für den Vertrieb in England
 Automobilette (Automarke) (1902–1902)
 Constructions d’Automobile de Bellevue (1911–1924)